Флаг муниципального образования Ге́ймановское сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 мая 2010 года и 25 сентября 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6339.

Описание 
«Прямоугольное малиновое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине зелёный равнобедренный треугольник, окаймлённый по бокам голубой полосой (шириной 1/9 ширины полотнища), также окаймлённой с двух сторон белыми полосами (каждая шириной 1/30 ширины полотнища). Основание треугольника примыкает к верхнему краю полотнища и составляет 17/27 длины полотнища, а вершина достигает нижнего края полотнища. Посередине треугольника по вертикали воспроизведена жёлтая сабля в ножнах и по сторонам от неё на голубой полосе — четыре жёлтых колоса».

Обоснование символики 
В основу флага сельского поселения Геймановское легли мотивы, связанные с генерал-лейтенантом Василием Александровичем Гейманом, участником Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 годов, имя которого увековечено в названии самого поселения и его административного центра станицы Геймановской. Дважды награждённый за свою личную храбрость Золотым оружием и многими орденами Российской империи, в том числе Орденом Святого Георгия 2-й и 3-ей степеней, Василий Александрович Гейман по праву заслужил, светлую память потомков отражённую на флаге поселения.

Окаймлённое стропило — символизирует повязку, которая поддерживала левую руку генерала, получившего серьёзное ранение в боях на Кавказе в 1845 году, повлёкшего операцию, спасшую ему жизнь, но вынудившую генерала всю оставшуюся жизнь беречь раненую руку посредством повязки. Лазурь символизирует реку 2-й Зеленчук (левый приток Кубани), протекающую по территории поселения.

Шашка (как холодное оружие тождественное мечу) — элемент многих орденов Российской империи полученных В. А. Гейманом за боевые заслуги (в том числе Ордена Святой Анны, Ордена Святого Владимира, Ордена Святого Станислава) — символ военных побед генерала, умелого руководства им вверенных ему войск и личной храбрости. Шашка (как и меч) — символизирует мужество, силу, власть, достоинство. Шашка в ножнах — символ мира и миролюбия.

Колосья — символизируют поселение Геймановское как сельское, ориентированное на выращивание зерновых культур и скотоводство. 4 колоса — символ 4-х населённых пунктов, составляющих поселение (станица Геймановская, хутора Дальний, Дубовиков и Советский).

Малиновый цвет (пурпур) — символ благородства, славы, достоинства, древности происхождения.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла и энергии.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением сабли